

Cinema
Il fuoco della giustizia (Forsaken) – film del 2015 diretto da Jon Cassar
Forsaken – film del 2015 diretto da Willie Olwage
Forsaken – film del 2016 diretto da Justin Price
Forsaken – film del 2017 diretto da Conor Allyn

Musica
Forsaken – gruppo musicale maltese
Forsaken – album del 2015 dei Hail The Ghost
Forsaken EP – EP del 2008 dei Dream Theater

Altro
Forsaken – videogioco del 1998

Pagine correlate 

Reietti